Sedna er et ord med flere betydninger. Der henvises til:

 Sedna (gudinde) – Inuitternes lunefulde havgudinde.
 90377 Sedna – en småplanet (2003 VB12) lidt mindre end Pluto, opdaget i 2003.